Séverine Zinck (1976. március 19.) francia nemzetközi női labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Francia labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2009-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett.

Európa-bajnokság 
Olaszországban a 2011-es U19-es női labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB hivatalnoki feladatokkal bízta meg. Az Olaszország –Norvégia elődöntőn Hima Andrea lehetett az egyik asszisztense.

Források 

 

Francia labdarúgó-játékvezetők
1976-ban született személyek
Élő személyek